Вон Чиньхун (; ) гонконгский профессиональный футболист и тренер, играющий на позиции левого защитника в клубе Гонконг Рейнджерс.

Клубная карьера

Инстант-Дикт 
Вон Чиньхун в 16 лет пошел поддержать школьного друга на просмотре в молодёжную команду ФК Инстант-Дикт. Затем его отцу позвонили из клуба, желая подписать контракт с Воном.

Рейнджерс 
Вон Чиньхун получал по контракту с Гонконг Рейнджерс ежемесячную заработную плату в размере 1500 гонконгских долларов. Ему пришлось подрабатывать в сфере строительства, чтобы свести концы с концами и поэтому он не имел игровой практики играл в течение двух месяцев. Филипп Ли, главный тренер Рейнджерс попросил Вона вернуться в футбол. Он был выбран в сборную Гонконга по футзалу, и это вернуло ему любовь к футболу.

Пегасус 
Вон Чиньхун был отдан в аренду в клуб Пегасус своим клубом Саут Чайна в сезоне 2008/09..12 октября 2008 года, Вон сделал хет-трик в качестве левого защитника в победном со счетом 8:0 матче с клубом Туен Мун Прогол.

Саут Чайна 
В Кубке АФК 2010, Вон Чиньхун вышел на замену и забил победный мяч клубу Муангтонг Юнайтед на последней минуте в матче, который команды доигрывали вдесятером. Победа означала проход клуба Саут Чайна дальше по турниру по результату личных встреч, так как оба клуба имели по 10 очков.

Биу Чун Рейнджерс 
11 января 2013, Вон Чиньхун вернулся в свой бывший клуб Биу Чун Рейнджерс в качестве свободного агента. В тот же день защитник Рейнджерс Чак Тинфун был переведен в клуб Саут Чайна. Эти две сделки были расценены как обмен игроками.

Вон Чиньхун был также назначен капитаном команды после того, как он присоединился к Биу Чун Рейнджерс.

Истерн 
Вон отказался продлить контракт с Биу Чун Рейнджерс и сделал запрос на трансфер после окончания сезона-2012/13. 1 июня 2013 года Вон Чиньхун перешел в клуб Истерн, только что пришедший в Первый дивизион на правах свободного агента.

Вон Чиньхун стал готовиться к завершению карьеры в сезоне 2017/18, и стал ассистентом главного тренера в Истерне.

В сезоне 2018/19 является играющим тренером команды Первого дивизиона Гонконг Рейнджерс.

Международная карьера

Гонконг U23 
На Восточноазиатских играх 2009 Вон Чиньхун был вызван в молодёжную сборную Гонконга в качестве одного из более возрастных игроков после того, как Чак Тинфун был травмирован. Вону удалось забить один гол и отдать две результативные передачи с подачи угловых в турнире. Он также забил последний пенальти в серии послематчевых пенальти в финале против сборной Японии.

Гонконг 
2 октября 2011, Вон Чиньхун забил два гола за сборную Гонконга, причем один из них был перебитым пенальти. Все это происходило в матче Кубка Лонг Тенг 2011 против Макао. Гонконг выиграл ту встречу со счетом 5:1.

Личная жизнь 
Вон Чиньхун имел очень непростые отношения со своим отцом, потому что он часто в ущерб себе и своей обуви, постоянно играл в футбол. Его отец однажды запер Вона в своем доме, чтобы помешать ему играть. Он также никогда не посещал его матчи.

Достижения 
Со сборной Гонконга:

 Восточноазиатские игры 2009: Победители футбольного турнира

Примечания

Ссылки 
 Вон Чиньхун на HKFA
 Информация об игроке на scaafc.com (на китайском языке)

Игроки ФК «Истерн»
Игроки ФК «Гонконг Рейнджерс»
Футболисты Гонконга
Игроки сборной Гонконга по футболу
Игроки ФК «Саут Чайна»